Паска́ль Цубербю́лер (; род. 8 января 1971 года, Фрауэнфельд, Швейцария) — швейцарский футболист, вратарь. Выступал за сборную Швейцарии. В настоящее время — тренер вратарей в швейцарском клубе «Волен».

Клубная карьера 
В 1992 году Цубербюлер дебютировал в чемпионате Швейцарии в составе клуба «Грассхоппер» из Цюриха. Всего за эту команду Паскаль отыграл 187 матчей.

С 1999 по 2006 год голкипер выступал за «Базель», в составе которого провёл 178 матчей. Также за эти семь лет он дважды отправлялся в аренду: в 2000 году сыграл 2 матча за «Арау» из одноимённого города, а в 2001 — 13 матчей за немецкий «Байер 04».

Период с 1992 по 2006 год стал самым успешным в клубной карьере Цубербюлера. За эти 14 лет он шесть раз становился чемпионом Швейцарии и трижды выигрывал кубок страны.

В 2006 году голкипер перешёл в английский клуб «Вест Бромвич», за который провёл 15 матчей.

В 2007 году Паскаль вернулся в Швейцарию и стал игроком скромной команды «Ксамакс» из города Невшатель. Всего за этот клуб Цубербюлер провёл 51 матч.

В августе 2008 года голкипер вновь отправился в Англию и подписал контракт с лондонским «Фулхэмом». Однако фактически на этом футбольная карьера Паскаля закончилась, поскольку последующие три года он провел в качестве дублера основного голкипера команды Марка Шварцера и на поле ни разу не выходил.

1 июля 2011 года по истечении своего контракта Цубербюлер покинул «Фулхэм» в качестве свободного агента и объявил о завершении игровой карьеры.

Карьера в сборной 
На пике своей карьеры Цубербюлер считался одним из лучших голкиперов планеты. Он выступал за сборную Швейцарии с 1994 по 2008 год.

На чемпионате мира в 2006 году Паскаль не пропустил ни одного мяча в групповом раунде и в 1/8 финала против сборной Украины в основное время (Украина выиграла лишь в серии пенальти со счётом 3:0).

Тренерская карьера 
После завершения карьеры игрока Цубербюлер стал работать тренером вратарей. Он тренировал голкиперов сборной Филиппин, сборной Швейцарии до 20 лет, английского клуба «Дерби Каунти», швейцарских клубов «Серветт» (где некоторое время также был техническим директором) и «Янг Бойз».

С 2017 года Паскаль тренирует вратарей швейцарского клуба «Волен».

Достижения 
 Чемпион Швейцарии (6): 1995, 1996, 1998, 2002, 2004, 2005
 Обладатель Кубка Швейцарии (3): 1994, 2002, 2003
 Победитель второго швейцарского дивизиона (Челлендж-Лиги): 2007
 Участник чемпионата мира по футболу 2006 года
 Участник чемпионата Европы по футболу 2004 и 2008 годов
 На чемпионате мира 2006 года и чемпионате Европы 2008 года не пропустил ни одного гола, что считается уникальным результатом среди вратарей.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Soccerbase

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Арау»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Ксамакс»